Rutheneum (nach dem Fürstenhaus Reuß) ist die historische Bezeichnung für:

 das ehemalige Gymnasium und jetzige Konrad-Duden-Museum in Schleiz, siehe Schleiz #Bauwerke
 das Rutheneum seit 1608 in Gera, Thüringen